Franciaország
Saint-Jean-le-Vieux, település Ain megyében
Saint-Jean-le-Vieux, település Isère megyében
Saint-Jean-le-Vieux, település Pyrénées-Atlantiques megyében